Nellie steht für:
 Nellie (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Nellie (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Nellie (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Nellie (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten
 Nellie (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Nellie (Assam), Ort in Indien (Schauplatz des Nellie-Massakers)

Siehe auch:
 Nellie & Leslie
 Nelly (Begriffsklärung)